Keyodhoo ist der Name mehrerer Inseln der Malediven:

 Keyodhoo (Vaavu-Atoll), Insel im Verwaltungsatoll Vaavu
 Keyodhoo (Baa-Atoll), Insel im Verwaltungsatoll Baa